czas zachodnioeuropejski (WET) – strefa czasowa
 WET – gra komputerowa
 Wielka encyklopedia tatrzańska